RAM kan syfta på:

 RAM – ett elektroniskt minne som bland annat används för primärminne i datorutrustning, se Random Access Memory
 RAM – en luftvärnsrobot, se Rolling airframe missile
 RAM Automotive – ett formel 1-stall 
 RAM Motorsport – ett formel 3000-stall, se RAM Automotive